1-й выпуск Лондон — Суррей Классик — шоссейной однодневной велогонки в окрестностях столицы Великобритании Лондона. Гонка состоялась 14 августа 2011 года.

Участники 
В гонке, которая представляла предолимпийский старт на трассе предстоящих игр, приняло участие 19 национальных сборных составленных из ведущих гонщиков своих стран (потенциальных участников будущих ОИ) и 10 профессиональных команд. Всего на старт вышло 138 спортсменов.

Российские участники 

Сергей Помошников — 23-е место (+ 0:42), Евгений Бахин — 25-е место (+ 0:42), Роман Кольцов — 94-е место (+ 6:05), Виктор Судейкин — 100-е место (+ 6:05), Алексей Великанов — не финишировал.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Лондон — Суррей Классик 2011 на сайтах статистики• FirstCycling• ProCyclingStat • Cyclingarchives